Osoby o tym nazwisku:
 Alex Storożyński – amerykański dziennikarz
 Paweł Storożyński – polski koszykarz i muzyk
 Zbigniew Storożyński – polski wojskowy